Аэропорт Стокго́льм-А́рланда ()  — крупнейший международный аэропорт Швеции. Расположен в районе посёлка Мерста, в 42 км к северу от Стокгольма, к юго-востоку от Уппсалы. Аэропорт имеет пять терминалов.

Аэропорт расположен в лене Стокгольм. Это крупнейший аэропорт Швеции и третий по размеру в Скандинавских странах, пассажиропоток в 2007 году составил: внутренние перевозки — 5 035 958 человек, международные — 12 841 955, всего — 17 877 913. Аэропорт Стокгольм-Арланда является одним из трёх главных хабов Scandinavian Airlines System (SAS).

История 

Аэропорт начал работу в 1959 году, но первоначально использовался только для лётного инструктажа. В 1960 году в аэропорту появились регулярные рейсы, а в 1962 году прошла официальная церемония открытия. Аэропорт стал принимать трансконтинентальные рейсы с 1960 года, так как взлётно-посадочная полоса на тот момент в главном стокгольмском аэропорту Стокгольм-Бромма была слишком короткой. Название «Арланда» было выбрано в результате конкурса, который проводился до открытия аэропорта. Это название произошло от старого названия территории, где находился аэропорт (Арланд), старого названия округа Арлингундра (сегодня Хасбю-Арлингундра в Марста). Название Арланда содержит часть -ланда, которая характерна для ряда шведских географических названий, а также глагол «landa» в шведском языке означает «приземляться». Первым терминалом стал нынешний международный Терминал 5.

В 1983 году местный трафик был переведён из аэропорта Стокгольм-Бромма в Арланду, для его обслуживания был построен Терминал 4. В 1990 году открылись два новых терминала для местных рейсов — 2 и 3, которые были построены с южной стороны от первого терминала для внутренних рейсов. В 1992 году Терминал 2 временно не функционировал из-за снижения пассажиропотока. Он начал использоваться на следующий год, в связи с чем два главных терминала получили нынешние номера 4 и 5. Третья взлётно-посадочная полоса была построена в 1998—2002 годах. В связи с низкой загрузкой в 2002 году эта полоса не использовалась до 2003 года, в результате чего местные жители, проживающие недалеко от этой полосы, стали протестовать.

Компоновка аэропорта 

В четырёх терминалах аэропорта расположены 64 выхода (гейта). Терминалы 2 и 5 используются для международных рейсов. Местные рейсы обслуживают терминалы 3 и 4. Новое центральное здание, Арланда Северный, открыто в конце 2003 года, оно соединяет Терминал 5 с только что построенным пирсом F. Все международные рейсы авиакомпании SAS и её партнёров по Star Alliance проходят через Арланда Северный. Здание Арланда Южный, соединяющее терминалы 2, 3 и 4, также запроектировано, однако строительство приостановлено в связи с недостатком финансирования. Между терминалами 4 и 5 находится торговый центр Sky City, под которым находится подземная железнодорожная станция Flygplats Arlanda. Поезда Arlanda Express соединяют две станции в аэропорту со Стокгольмом. Пропускная способность аэропорта составляет 25 млн пассажиров в год.

В аэропорту Арланда три взлётно-посадочные полосы: Полоса 1 (01L-19R), Полоса 2 (08-26), Полоса 3 (01R-19L). Полоса 1 имеет длину 3300 м и может принимать все крупнейшие самолёты, которые существуют на сегодняшний день. Полосы 2 и 3 имеют длину по 2500 м. Полосы 1 и 3 параллельные, но могут использоваться независимо друг от друга. Полоса 3 оборудована по требованиям CAT III. Администрация аэропорта утверждает, что Стокгольм-Арланда имеет лучшие показатели по очистке полос от снега. Политикой аэропорта является работа в любых погодных условиях. Тем не менее, при сильных снегопадах возможны задержки рейсов.

В Арланде функционируют 5 грузовых терминалов и 5 ангаров. Одновременно аэропорт может принять около 100 самолётов. Арланда является одним из аэропортов, где возможна аварийная посадка Space Shuttle.

Инфраструктура 
 35 магазинов
 33 ресторана
 3 гостиницы
 2 банка
 1 аптека
 1 часовня
 Конференции и выставки
 49 конференц-залов
 площадь 6300 м2 под конференц-залы
 Выставочный зал на 1000 делегатов

Залы 
 Зал Finnair, Терминал 2 (Oneworld Бизнес/Первый класс)
 Зал Novia, Terminal 5 (Contract Lounge)
 Зал SAS Business, Терминал 5 (Star Alliance/SAS Group Бизнес/Первый класс)
 Зал SAS Scandinavian, Терминал 5 (Star Alliance/SAS Group Для владельцев Золотой карты)
 Зал SAS Stockholm, Терминал 4 (Star Alliance/SAS Group Для владельцев Золотой карты)

Транспорт

Железная дорога 
Самый быстрый способ добраться до Центрального вокзала Стокгольма — доехать на скоростном поезде Arlanda Express. Поезда отправляются каждые 15 минут, время в пути 20 минут. Также можно воспользоваться пригородными поездами.

Поезда Upptåget, оператором которых является UL, идут по маршруту Уппландс-Весбю — Стокгольм-Арланда — Уппсала — Евле. Поезд идёт около 19 минут до Уппсалы и 90 минут до Евле. Отправление поездов каждые 30 минут. В Уппландс-Весбю можно пересесть на поезд в Стокгольм.

Дальнемагистральные поезда Intercity или X2000 оператора SJ следуют на север от аэропорта и на юг от Стокгольма. На этих поездах попасть на Центральный вокзал Стокгольма нельзя.

Проезд в гостиницы

Шаттл 
Airport Shuttle предлагает проезд от аэропорта в гостиницы в центре Стокгольма. Airport Shuttle является более дешёвой альтернативой поездам и такси, если Вы используете его с другими пассажирами.

Проезд на AirportShuttle между аэропортом Арланда и центром Стокгольма стоит 150 SEK, время проезда 30-70 минут в зависимости от пробок. Максимальное время проезда около 70 минут.

Автобус

Flygbussarna 
Flygbussarna предлагает рейсы между аэропортом и центром Стокгольма (станция метро T-centralen), а также северными районами лена Стокгольм. Время в пути около 45 минут.
С терминала Flygbussarna отправляются автобусы в аэропорт Стокгольм-Бромма, таким образом осуществляется стыковка местных и международных рейсов. Flygbussarna также обеспечивает доставку пассажиров в аэропорт Стокгольм-Скавста, где базируются бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair.

Автобус SL с пересадкой на поезд 
Самый дешёвый способ уехать из Арланды: автобус SL маршрутов 583 или 583X, которые идут от аэропорта на железнодорожную станцию Марста, откуда в свою очередь отходят поезда на Центральный вокзал Стокгольма. Полный путь займёт около 60 минут (около 18 минут автобусом, 6 минут перехода на станцию Марста, 36 минут поездом).

Уппсала 
Автобусы оператора Upplands Lokaltrafik соединяют аэропорт Стокгольм-Арланда с Уппсалой (801 и 802).

Такси 
В аэропорту можно воспользоваться услугами такси для переезда в Стокгольм или Уппсалу.

Паркинг 
В аэропорту есть кратковременная и долговременная автостоянки.

Терминалы и авиакомпании

Терминал 2 Международный (Арланда Южный) 
 Atlantic Airways
 British Airways
 Finnair
 Germanwings
 Iberia
 Norwegian Air Shuttle
 Sterling Airways
 TAP Portugal
 TUIfly

История 
В 1990 году два новых терминала внутренних рейсов назывались «Местные терминалы 2 и 3», они были построены к югу от первого терминала внутренних линий. В 1992 году Терминал 2 временно не эксплуатировался в связи с недостаточным трафиком. Он начал работу годом позже, сегодня он называется «Терминал 2».

Терминал 3 Региональный (Арланда Южный) 
 Nextjet
 Nordic Regional
 оператор Eastern Airways
 Skyways Express
 оператор Direktflyg

История 
Терминал 3 был построен до 1990 года для небольших самолётов. Пассажиры, выходя через гейты, затем поднимались в самолёты по трапам.

Терминал 4 Местный (Арланда Южный) 
 Höga Kusten Flyg
 оператор Golden Air
 Norwegian Air Shuttle
 Scandinavian Airlines System
 Sterling Airways

История 
Терминал 4, бывший Inrikes 1, был изначально построен для шведского регионального перевозчика Linjeflyg, он был открыт в 1983 году. Linjeflyg и Scandinavian Airlines перевели свои рейсы из Стокгольм-Бромма в новый терминал в 1984 году. Таким образом стало удобно стыковать местные и международные рейсы Scandinavian Airlines и Linjeflyg, но терминал был перегружен с начала работы. Поэтому был построен Терминал 2 для SAS, который перевёл свои рейсы из Inrikes 1 в новый терминал в 1990 году.
В связи с спадом в шведской экономике SAS решила вернуться в 1992 году, чтобы снова обслуживались рейсы двух авиакомпаний в одном терминале. Также в 1992 году терминал получил новое название, Терминал 4. С 1999 года в терминале есть собственная станция скорых поездов, которая соединяет терминал с Центральным вокзалом Стокгольма и Терминалом 5.

В 2006 году началась реконструкция Терминала 4: это первая реконструкция с начала работы в 1983 году.

Терминал 5 Международный (Арланда Северный) 

 Adria Airways
 Aeroflot
 Air Åland
 airBaltic
 Air China
 Air France
 Arkia Israel Airlines
 Austrian Airlines
 Austrian Arrows
 Belavia
 Cimber Air
 Czech Airlines
 Delta Air Lines
 Ethiopian Airlines
 Icelandair
 Iran Air
 KLM Royal Dutch Airlines
 LOT Polish Airlines
 Lufthansa
 Malaysia Airlines
 Norwegian Air Shuttle
 Qatar Airways
 Rossiya
 Scandinavian Airlines System
 Scandinavian Airlines System оператор Transwede Airways
 Skyways Express
 Sterling Airlines
 SunExpress
 Swiss International Air Lines
 Syrian Arab Airlines
 Thai Airways International
 Turkish Airlines
 Viking Airlines

Терминал 5 Чартерный 
 Air Adriatic
 Air Caraïbes
 Air Europa
 Air Finland
 TUIfly Nordic
 Fly Air
 Free Bird Airlines
 Helvetic Airways
 Jordan Aviation
 Malmö Aviation
 MyTravel Airways
 Nordic Leisure
 Norwegian Air Shuttle
 Nouvelair Tunisia
 Novair
 Pegasus Airlines
 Scandinavian Airlines System
 SunExpress

Грузовые операторы 
Аэропорт Стокгольм-Арланда является крупным грузовым хабом. Крупнейшие грузовые перевозчики в аэропорту:

 British Airways World Cargo
 Cathay Pacific
 China Airlines
 DHL
 FedEx
 Jade Cargo International
 Korean Air Cargo
 TNT Airways
 UPS
 WOW Alliance
 SAS Cargo Group
 Lufthansa Cargo

В 2007 году грузооборот составил 100480 тонн.

Инциденты и авиакатастрофы 
  5 января 1970: Convair 990 авиакомпании Spantax (EC-BNM), выполнявший грузовой рейс в аэропорт Цюриха, разбился сразу после взлёта. Пятеро из 10 человек на борту погибли, самолёт восстановлению не подлежал.
 26 мая 1977: Ан-24, принадлежавший Аэрофлоту (CCCP-46806), выполнявший рейс Донецк — Рига, был захвачен одним террористом, который потребовал посадить самолёт в Швеции, после чего отпустил 23 заложников.
 14 ноября 1978: Ту-154 Аэрофлота (CCCP-85286), выполнявший рейс в Москву, должен был прекратить взлёт в связи с неполадками. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, однако никто из 74 пассажиров не был травмирован, а сам самолёт не получил серьёзных повреждений.
 27 февраля 1979: Ту-154 Аэрофлота, совершавший рейс из Осло в Москву с посадкой в Стокгольм-Арланда был захвачен тремя террористами. Террористы были арестованы в Стокгольме.
  20 февраля 1993: Террорист захватил Ту-134 Аэрофлота, совершавший регулярный рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, и потребовал перелёта в США. Самолёт сделал посадку для дозаправки в Таллине, где было отпущено 30 пассажиров, после чего самолёт полетел в Стокгольм, где террорист потребовал больший самолёт, способный долететь до США. После того, как террорист отпустил ещё 12 пассажиров, он со своей женой и ребёнком был выдан, после чего были отпущены оставшиеся 40 пассажиров и экипаж.

См. также 
 Стокгольм-Бромма (аэропорт)
 Стокгольм-Вестерос (аэропорт)
 Стокгольм-Скавста (аэропорт)
 Стокгольм

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Аэропорты Стокгольма